Квалификация (отборочный турнир) 17-го чемпионата Европы по волейболу среди мужчин прошла в период с 9 мая по 9 июня 1991 года. Всего в квалификации приняли участие 20 национальных сборных команд. Было разыграно 8 путёвок в финальный турнир европейского первенства. От квалификации освобождены Германия (страна-организатор), Италия, Швеция, Нидерланды (по итогам предыдущего чемпионата Европы).

Команды-участницы 
Австрия, Англия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Греция, Дания, Израиль, Испания, Польша, Румыния, Сан-Марино, СССР, Турция, Финляндия, Франция, Чехословакия, Швейцария, Шотландия, Югославия.

Результаты

Группа A 
9—11.05.1991. (Чехословакия)

 9 мая: СССР — Дания 3:0 (15:5, 15:12, 15:5); Чехословакия — Шотландия 3:0 (15:2, 15:1, 15:9).
 10 мая: СССР — Шотландия 3:0 (15:2, 15:1, 15:6); Чехословакия — Дания 3:1 (15:7, 8:15, 15:3, 15:9).
 11 мая: СССР — Чехословакия 3:1 (16:14, 14:16, 15:8, 15:10); Дания — Шотландия 3:0 (15:5, 15:5, 15:5).

Группа B 
8—12.05.1991. (Финляндия)

 8 мая: Финляндия — Израиль 3:0 (15:4, 15:12, 15:13); Франция — Румыния 3:0 (16:14, 15:8, 15:5).
 9 мая: Румыния — Израиль 3:0 (15:9, 15:9, 15:10); Финляндия — Австрия 3:0 (15:4, 15:9, 15:6).
 10 мая: Румыния — Австрия 3:1 (15:3, 15:9, 13:15, 15:5); Франция — Израиль 3:0 (15:12, 15:3, 15:9).
 11 мая: Франция — Австрия 3:1 (15:9, 9:15, 15:12, 15:1); Финляндия — Румыния 3:1 (8:15, 15:5, 15:9, 15:12).
 12 мая: Франция — Финляндия 3:1 (17:15, 10:15, 15:5, 15:13); Израиль — Австрия 3:1 (15:4, 15:9, 7:15, 15:12).

Группа C 
24—28.05.1991. (Греция)

 24 мая: Бельгия — Венгрия 3:2 (15:6, 16:17, 15:4, 11:15, 15:12); Греция — Швейцария 3:0 (15:13, 15:9, 15:2).
 25 мая: Греция — Бельгия 3:1 (15:8, 12:15, 15:11, 15:7); Болгария — Венгрия 3:0 (15:3, 15:1, 15:9).
 26 мая: Болгария — Бельгия 3:1 (14:16, 15:6, 15:6, 15:7); Венгрия — Швейцария 3:0 (15:7, 15:4, 15:12).
 27 мая: Греция — Венгрия 3:0 (15:9, 15:6, 15:3); Болгария — Швейцария 3:0 (15:6, 15:5, 15:12).
 28 мая: Бельгия — Швейцария 3:0 (15:10, 15:8, 15:4); Греция — Болгария 3:1 (9:15, 15:8, 15:11, 15:11).

Группа D 
5—9.06.1991. (Испания)

 5 июня: Испания — Сан-Марино 3:0 (15:1, 15:0, 15:0); Польша — Турция 3:0 (15:5, 15:2, 15:6); Югославия — Англия 3:0 (15:5, 15:5, 15:8).
 6 июня: Польша — Сан-Марино 3:0 (15:1, 15:3, 15:2); Испания — Англия 3:0 (15:1, 15:3, 15:3); Югославия — Турция 3:0 (15:10, 15:9, 15:2).
 7 июня: Англия — Сан-Марино 3:0 (15:3, 15:2, 15:10); Испания — Турция 3:0 (15:3, 15:2, 15:4); Югославия — Польша 3:0 (15:9, 15:11, 15:5).
 8 июня: Турция — Англия 3:0 (15:5, 15:10, 15:12); Югославия — Сан-Марино 3:0 (15:0, 15:2, 15:7); Польша — Испания 3:0 (15:11, 15:6, 15:12).
 9 июня: Турция — Сан-Марино 3:0 (15:4, 15:3, 15:4); Польша — Англия 3:0 (15:1, 15:4, 15:5); Югославия — Испания 3:1 (15:4, 15:10, 14:16, 15:12).

Итоги 
По итогам квалификационного турнира путёвки на чемпионат Европы 1991 года получили по две лучшие команды из групп — СССР, Франция, Греция, Югославия, Чехословакия, Финляндия, Болгария, Польша.

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты Европы по волейболу среди мужчин
1991 год в волейболе
Май 1991 года
Июнь 1991 года
Чемпионаты Европы в 1991 году